Ardron est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Tyler Ardron (1991-), joueur de rugby à XV canadien ;
 Wally Ardron (1918-1978), joueur de football anglais.

Toponyme 

 , pointe côtière située dans la province de la Zone de l'Ouest en Sierra Leone.

Patronyme anglais